City College ist der Name folgender Colleges:

 City College (Birmingham)
 City College (Norwich)
 City College of New York
 Los Angeles City College
 Pasadena City College